Kvalet till VM i snooker 2014 spelades i fyra omgångar mellan 8 och 16 april 2014 i Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield, England. I första omgången fick spelarna rankade 97–121 samt 7 amatörspelare möta platserna 65–96 på världsrankingen. Vinnarna fick i omgång 2 möta spelarna rankade 33–64 och i omgång 3 möttes vinnarna parvis. Vinnarna i omgång 3 fick i fjärde omgången möta platserna 17–32 på världsrankingen och vinnarna gick in i huvudturneringen. Alla matcher spelades i bäst av 19 frames.

Källor
snooker.org

2014
2014 i Storbritannien
Sportevenemang i Sheffield
Sportåret 2014